Чемпіонат Іспанії з баскетболу 1998—1999 — 17-ий чемпіонат АБК Ліги. Переможцем регулярного чемпіонату став клуб «Барселона», він же святкував перемогу в плей-оф.

Регламент 
На попередньому етапі 18 клубів провели між собою по два матчі, на другому етапі вісімка найкращих команд регулярної першості в плей-оф розіграли звання чемпіона.

Регулярний чемпіонат

Підсумкова таблиця

Плей-оф

Посилання 
 Статистика на офіційному сайті АБК ліги 

1999
1998 у баскетболі
1999 у баскетболі